Ralpharia är ett släkte av nässeldjur. Ralpharia ingår i familjen Tubulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Ralpharia